Niemcy:
 Hofffeld – dzielnica Stuttgartu
 Hoffeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler
 Hoffeld – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Zobacz też:
 Hoffelde